Die Extraliga 2023/23 ist die 30. reguläre Austragung der höchsten tschechischen Eishockeyliga. Die Saison begann am 15. September 2022 und endet imApril 2023 mit dem letzten Spiel des Playoff-Finales. Da sich die Rytíři Kladno in der Relegation der Vorsaison den Klassenerhalt sicherten, startet die Saison mit den 14 Mannschaften des Vorjahres ohne den Absteiger PSG Berani Zlín.

Modus 

In 52 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 qualifizieren sich direkt für das Playoff-Viertelfinale, die im Best-of-Seven-Modus ausgetragen werden. Der Sieger der Play-offs erhält als tschechischer Meister den Pohár T. G. Masaryka (T.-G.-Masaryk-Pokal).

Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 spielen die weiteren Playoff-Plätze im Best-of-Five untereinander aus. Die Mannschaft auf Platz 14 der Hauptrunde tritt in der Relegation um den Klassenerhalt gegen den Meister der 1. Liga an (Best-of-Seven).

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 
Stand: 2. Dezember 2022

Erläuterungen: , ,

Trainerwechsel

Weblinks 
 Tschechisches Eishockeyportal

Einzelnachweise 

Extraliga 2022
E2022